Dadoes (; m. ) foi príncipe e oficial militar persa do começo do , ativo no reinado de  . É citado pela primeira vez em 604/605, quando comandou um exército persa que invadiu a Armênia bizantina após a morte de Dzuan Veh. Sob sua liderança, os persas venceram os bizantinos na vila de Getique, a oeste da planície de Siracena, e derrotaram e massacraram os armênios que mantiveram-se contrários aos sassânidas na fortaleza de Erginai. Após estas vitórias, retirou-se para Atropatene.

Dadoes é citado novamente em 607, quando participou da segundo guerra turco-persa no Coração. Ele liderou, sob , a guarnição de 300 soldados da vila murada de Crochte contra os alegados  goturcos que cruzaram o rio Oxo como resposta ao pedido heftalita. A guarnição foi derrotada e os goturcos marcharam para Oeste. Depois no mesmo ano, Dadoes e Simbácio IV receberam a visita do inspetor . Todas as tropas desculpam Simbácio IV, porém Dadoes foi acusado, preso em correntes e levado para a corte imperial, e morto sob ordens de Cosroes II.

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

Generais de Cosroes II
Persas do século VI
Persas do século VII
Sassânidas envolvidos nas guerras bizantino-sassânidas
Guerra bizantino-sassânida de 602-628